Список южнокорейских айдол-групп, дебютировавших в 2020-е годы. Ранжирование по годам дебюта.

2020

 Aespa
 Astro – Moonbin & Sanha
 B.O.Y
 BAE173
 Blackswan
 Botopass
 BtoB 4U
 Cignature
 Cravity
 DKB
 Drippin
 E'Last
 Enhypen
 Even of Day
 Ghost9
 H&D
 Lunarsolar
 MCND
 P1Harmony
 Redsquare
 Red Velvet – Irene & Seulgi
 Refund Sisters
 Secret Number
 SSAK3
 STAYC
 TO1
 Treasure
 UNVS
 Weeekly
 WEi
 Woo!ah!

2021

 Billlie
 Blitzers
 BugAboo
 Ciipher
 Epex
 Hot Issue
 Ichillin'
 Ive
 Just B
 Kingdom
 Lightsum
 Luminous
 Mirae
 NTX
 Omega X
 Pixy
 Purple Kiss
 T1419
 Tri.be
 Xdinary Heroes

2022

Acid Angel from Asia
Astro – Jinjin & Rocky
ATBO
Blank2y
Classy
CSR
Got the Beat
H1-Key
ILY:1
Irris
Kep1er
Lapillus
Le Sserafim
Mimiirose
NewJeans
Nmixx
TAN
Tempest
TNX
Trendz
Viviz
WSG Wannabe
Younite

См. также
 Список южнокорейских айдол-групп (1990-ые)
 Список южнокорейских айдол-групп (2000-ые)
 Список южнокорейских айдол-групп (2010-ые)

Идол-группы Республики Корея